Pavlovce est une commune slovaque du district de Rimavská Sobota ;
 Pavlovce est une commune slovaque du district de Vranov nad Topľou.